Bat-El Gatterer (1988- ), taekwondoïste israélienne ;
 Johann Christoph Gatterer (1727-1799), historien allemand.